A 19-a ediție a Campionatului European de Atletism s-a desfășurat între 7 august și 13 august 2006 la Göteborg, Suedia. Au participat 1263 de sportivi, veniți din 48 de țări.

Stadionul Olimpic
Probele au avut loc pe Stadionul Ullevi din Göteborg. Acesta a fost construit în anul 1958 pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 1958. A găzduit și Campionatul Mondial de Atletism din 1995.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
27 de atleți au reprezentat România.

 Marian Oprea – triplusalt - locul 3
 Nicoleta Grasu – disc - locul 3
 Claudia Ștef – 20 km marș - locul 5
 Adina Anton – lungime - locul 5
 Corina Dumbrăvean – 1500 m - locul 6
 Ioan Vieru – 4x400 m - locul 6 – 400 m - locul 10
 Vasile Boboș – 400 m - locul 25 – 4x400 m - locul 6
 Cătălin Cîmpeanu – 400 m - locul 28 – 4x400 m - locul 6
 Florin Suciu – 200 m - locul 33 – 4x400 m - locul 6
 Adelina Gavrilă – triplusalt - locul 7
 Angela Moroșanu – 200 m - locul 8 – 400 m garduri - locul 16
 Sergiu Ursu – disc - locul 9
 Cristina Casandra – 3000 m obstacole - locul 10
 Alexandru Mihăilescu – 110 m garduri - locul 11
 Constantina Tomescu – 10 000 m - locul 11
 Ana Maria Groza – 20 km marș - locul 11
 Silviu Casandra – 20 km marș - locul 15
 Liliana Popescu – 800 m - locul 15
 Felicia Moldovan – suliță - locul 16
 Bogdan Tudor – lungime - locul 17
 Gheorghe Gușet – greutate - locul 17
 Alina Gherasim – maraton - locul 17
 Mihaela Neacșu – 800 m - locul 19
 Mihaela Melinte – ciocan - locul 20
 Viorica Țigău – lungime - locul 21
 Daniel Donovici – triplusalt - locul 23
 Alina Militaru – lungime - locul 23

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Cinci atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Ion Luchianov – 3000 m obstacole - locul 15
 Roman Rozna – ciocan - locul 20
 Inna Gliznuța – înălțime - locul 20
 Aleksandra Zelenina – lungime - locul 28 – triplusalt - locul 21
 Ivan Emilianov – greutate - locul 26

Note

Legături externe 

  EUROPEAN ATHLETICS CHAMPIONSHIPS - GÖTEBORG 2006

Atletism
2006
Göteborg
Atletism